Il doppio del torneo di tennis Cologne Grand Prix 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Wojciech Fibak e Sandy Mayer che hanno battuto in finale Jan Gunnarsson e Joakim Nyström 6–1, 6–3.

Teste di serie 

 Stefan Edberg /  Pavel Složil (primo turno)
 Wojciech Fibak /  Sandy Mayer (campioni)

 Jan Gunnarsson /  Joakim Nyström (finale)
 Mel Purcell /  Tim Wilkison (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Cologne Grand Prix 1984